

Personnalités 

  (né en 1947), médecin, professeur ;
 Uršuľa Kovalyk (née en 1969), artiste, travailleuse sociale et écrivain slovaque ;
 Zénon Kovalyk (1903-1941), prêtre rédemptoriste grec-catholique ukrainien, martyr, bienheureux catholique.